Krumovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Krumovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Rodopi, 
 Krumovo (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar